C-Bo (скор. від Cowboy), (справжнє ім'я Шон Томас) — американський репер. Виконавець народився та виріс у районі Ґарден-Блок, що на півдні Сакраменто, штат Каліфорнія.

За свою кар'єру репер продав більше 3,5 млн копій альбомів, при цьому C-Bo ніколи не був підписантом жодного мейджор-лейблу. Виконавець також входить до складу гурту Thug Lordz.

Дискографія

Студійні альбоми

Спільні альбоми 
 2001: Blocc Movement (разом з Brotha Lynch Hung)
 2004: Gang Affiliated (у складі West Coast Mafia Gang)
 2006: 100 Racks in My Backpack (разом з San Quinn)
 2006: The Moment of Truth (разом з Killa Tay)
 2008: Tradin' War Stories (разом з Омаром «Big-O» Ґудінґ)
 2009: Cashville Takeover (разом з Cashville Records)

Міні-альбоми

Компіляції 
 1995: The Best of C-Bo
 2001: C-Bo's Best Appearances '91-'99
 2002: West Coast Mafia
 2003: West Side Ryders
 2005: West Side Ryders II
 2005: Best of the Girth
 2006: The Greatest Hits
 2007: West Side Ryders III
 2007: West Coast Classics
 2008: West Side Ryders IV: World Wide Mob
 2014: OG Chronicles

У складі Thug Lordz 
 2004: In Thugz We Trust
 2006: Trilogy
 2010: Thug Money''

Гостьові появи 

 1994: «Can't Stand the Heat» (Marvaless з участю C-Bo та Thomas)
 1994: «Smokin' da Bomb» (Marvaless з уч. C-Bo, Rup Dog та Thomas)
 1995: «Hard Core» (Marvaless з уч. C-Bo та Pizzo)
 1995: «That's How We Break Bread» (TRU з уч. C-Bo)
 1996: «Ain't Hard 2 Find» (2Pac з уч. C-Bo, The Click та Richie Rich)
 1996: «Get They Wig Split» (B-Legit з уч. Celly Cel та C-Bo)
 1996: «Gotta Buy Your Dope from Us» (B-Legit з уч. C-Bo та Little Bruce)
 1996: «See the Light» (Marvaless з уч. C-Bo)
 1996: «Tradin' War Stories» (2Pac з уч. C-Bo, Dramacydal та Storm)
 1997: «The Funk Is On» (Lunasicc з уч. C-Bo та Marvaless)
 1998: «It's On, on Sight» (E-40 з уч. C-Bo)
 1998: «Ride» (Celly Cel з уч. C-Bo)
 1999: «Cause I Can» (E-40 з уч. Jayo Felony та C-Bo)
 1999: «Kaviealstars» (3X Kraxy з уч. C-Bo та Otis & Shug)
 1999: «Mob» (Kokane з уч. C-Bo)
 1999: «Thug Disease» (South Central Cartel з уч. Spice 1 та C-Bo)
 1999: «You Created Me» (Lunasicc з уч. 151, Killa Tay, C-Bo та Mob Figaz)
 2000: «Block Monsters» (Mac Mall та JT the Bigga Figga з уч. C-Bo)
 2000: «Hard Ball» (Killa Tay з уч. C-Bo)
 2000: «One Luv» (Spice 1 з уч. C-Bo)
 2000: «The Murda Show» (Killa Tay з уч. C-Bo)
 2000: «Whoo Ride» (Killa Tay з уч. C-Bo)
 2001: «Crippin'» (Daz Dillinger з уч. C-Bo)
 2001: «Do It Right» (Yukmouth з уч. C-Bo та Phats Bossi)
 2001: «I'm a Boss» (Daz Dillinger та JT the Bigga Figga з уч. C-Bo, Yukmouth та Dru Down)
 2001: «Smile» (Yukmouth з уч. C-Bo та CJ Mac)</small>
 2002: «Deadly Game» (X-Raided з уч. C-Bo)
 2002: «Smack Yo' Self» (Young Noble та JT the Bigga Figga з уч. C-Bo та Hellraza)
 2002: «United Ghettos of America» (Yukmouth з уч. C-Bo, Cold 187um, Mad Lion, MC Eiht та Outlawz)
 2002: «You» (Luniz з уч. C-Bo)
 2003: «Thug Lordz» (Yukmouth з уч. C-Bo)
 2004: «American Me» (Yukmouth з уч. C-Bo, Chino Nino та Young Noble)
 2004: «Can U Deal With This?» (Big Lurch з уч. C-Bo та Killa Tay)
 2004: «Condo Keys» (Richie Rich з уч. C-Bo)
 2004: «Sav Boyz» (San Quinn з уч. C-Bo та Killa Tay)
 2004: «The Slide Show» (Yukmouth з уч. C-Bo, Nate та Richie Rich)
 2004: «United Ghettos of America Pt. 2» (Yukmouth з уч. 151, C-Bo, Dru Down, Eastwood, Roscoe, Spice 1 та Tha Realest)
 2004: «You Talk Too Much» (Luni Coleone й Damu з уч. C-Bo та I-Rocc)
 2005: «Blocc to the Briccz» (Bluez Brotherz з уч. C-Bo та Ecay Uno)
 2005: «C-Section» (Bluez Brotherz з уч. C-Bo)
 2005: «Ghetto Slums» (JT the Bigga Figga з уч. C-Bo та Phats Bossi)</small>
 2005: «Hot» (Killa Tay з уч. C-Bo)
 2005: «Leave the Ridin' to Us» (Spice 1 з уч. Yukmouth та C-Bo)
 2005: «Loadin' Up» (AP.9 з уч. C-Bo)
 2005: «Str8 Killa 2K5» (Bluez Brotherz з уч. C-Bo)
 2006: «Termination (Black in the Ghetto)» (Mitchy Slick з уч. C-Bo)
 2007: «Can U but That?» (Young Noble та Hussein Fatal з уч. C-Bo)
 2007: «Gangstas' & Ballas» (Young Bleed з уч. C-Bo)
 2008: «The Come Up» (AP.9 з уч. C-Bo, Lil Cyco та Shill Macc)
 2008: «Thuggin Till I Die» (The Outlawz з уч. C-Bo)
 2008: «West Side» (Yukmouth з уч. C-Bo, Glasses Malone та Jayo Felony)
 2009: «Grown Man» (Tha Realest з уч. C-Bo)
 2009: «Stay on It» (Yukmouth з уч. C-Bo та Dyson)
 2010: «Da Block Goin' Hard» (Yukmouth з уч. C-Bo)
 2011: «Fast Quarter» (E-40 з уч. Yukmouth та C-Bo)
 2011: «Like Us» (Pimp C з уч. Smoke D, Vicious та C-Bo)
 2012: «Hittin' a Lick» (E-40 з уч. C-Bo та T-Nutty)
 2013: «Ask About Me» (Celly Cel з уч. C-Bo та WC)
 2013: «Beware» (Young Noble та Deuce Deuce з уч. C-Bo та Stump Gets)
 2014: «Choppa on Deck» (Yukmouth з уч. Young Buck та C-Bo)
 2014: «Get It Cracc’in» (Spider Loc і J-Llove з уч. C-Bo та Jayo Felony)
 2015: «Branded by the Struggle» (Chief Scrill з уч. NK та C-Bo)
 2015: «Look Me in My Eyes» (Lil Keke з уч. C-Bo)

Посилання 

Афроамериканські репери
Уродженці Сакраменто